Бољаре може бити:

 Бољаре (Сјеница), село у општини Сјеница или
 Бољаре (Власотинце), село у општини Власотинце у Јабланичком округу.